Secretan oder Secrétan ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Marc Secretan (1773–1842), Schweizer Politiker
 Daniel Secrétan (1895–1971), Schweizer Diplomat
 Édouard Secretan (1848–1917), Schweizer Politiker
 Louis Secretan (1758–1839), Schweizer Mykologe und Politiker
 Perle Bugnion-Secrétan (1909–2004), Schweizer Frauenrechtlerin